Lowndes County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lowndes County Courthouse (Alabama), ID-Nr. 71000100
 Lowndes County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001110